Top Country Albums 2002 — это список кантри-альбомов № 1 в США в 2002 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 11 недель на № 1 пробыл альбом No Shoes, No Shirt, No Problems певца Кенни Чесни (также #1 Billboard 200).
 10 недель на вершине чарта был альбом саундтрек фильма О, где же ты, брат?, удостоенный нескольких премий Грэмми и других наград.

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2002 году
 Список альбомов № 1 в США в 2002 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2002 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2002 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2002 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2002 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2002 году

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2002 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2002 года
2002 год в музыке США